Bunraku steht für

 Bunraku, traditionelles japanisches Figurentheater
 Bunraku (2010), einen Film von Guy Moshe